Dmitrij Aleksiejew (1902–1974) – radziecki generał
 Dmitrij Aleksiejew (ur. 1947) – rosyjski pianista
 Dmitrij Aleksiejew (ur. 1966) – rosyjski saneczkarz